Эрик Райт:
 Райт, Эрик Линн (более известный под сценическим псевдонимом Eazy-E; 1963—1995) — американский рэпер, выступавший в рэп-группе N.W.A..
 Райт, Эрик Олин (1947—2019) — американский социолог, представитель аналитического марксизма.